

Новогеоргієвка — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область

Новогеоргієвка — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Новогеоргієвка — присілок, Казанський район, Тюменська область
 Новогеоргієвка — присілок, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Новогеоргієвка — селище, Тісульський округ, Кемеровська область
 Новогеоргієвка — селище, Шарлицький район, Оренбурзька область

ru:Новогеоргиевка